Dit is een lijst van nummers 1 in de twee belangrijkste hitlijsten van Nederland, Top 40 en Mega Top 50, in de jaren 90. De lijst vermeldt de week dat het lied terechtkwam op nummer 1 en het aantal weken dat het op die positie is blijven staan. Vanwege Kerstmis telt een jaar volgens de hittellingen maar 51 weken; de nummers kloppen wel met de weeknummers, maar week 52 wordt overgeslagen.

De lijst die hier steeds Mega Top 50/100 wordt genoemd, heeft in dit decennium verschillende namen gehad: tot 1993 de Nationale Top 100, vanaf 1993 tot en met 1996 de Mega Top 50, vanaf 1997 de Mega Top 100. Sinds 2004 heet de lijst Single Top 100.

← vorig decennium | volgend decennium →

Opmerkingen

 Top 40: 3 weken op 1 in 1966, 4 in 1990.
 Top 40: Stond al in 1973 in de Top 40, maar kwam toen niet verder dan nummer 18.
 Top 40: Stond al in 1965 in de Top 40, maar kwam toen niet verder dan nummer 9.
 Top 40: Stond al in 1980 in de Top 40, maar kwam toen niet verder dan nummer 4.
 Stond in 1976 in de Top 40 al op 1 (drie weken), maar kwam in 1992 niet verder dan nummer 2 in de Top 40. In de Top 50 werd in 1992 de eerste plek wel gehaald.
 Top 50: No limit bereikte in week 7 de eerste positie, de week erop stond Mockin' Bird Hill op 1, vervolgens weer 5 weken No limit.
 Top 50: In 1993 bestond week 52 wel voor de Top 50; voor de Top 40 niet.
 Dubbele A-kant met Waarheen, waarvoor.
 Het is een nacht werd in beide hitlijsten onderbroken door Het busje komt zo. In de Top 40: zes weken op 1, vijf weken op 2, één week (wk43) op 1. Top 50: zes weken op 1, vier op 2, twee op 1.
 In 1998 bestond voor beide lijsten week 52 wel.
 Britney Spears stond 2 weken op 1 in de Top 40 met Baby one more time. Na twee weken bereikte DJ Jean de eerste positie. Weer twee weken later kwam Britney Spears weer 2 weken op 1.
 R. Kelly stond 6 weken op 1 in de Top 50, vervolgens Leef 1 week, daarna weer R. Kelly 2 weken.

1990-1999
Decennium 1990-1999